Don't Tell Me, singolo dei Van Halen del 1994
 Don't Tell Me, singolo discografico della cantautrice canadese Avril Lavigne
 Don't Tell Me, singolo discografico della cantautrice Madonna